Slavko Barbarić (svećenik)
Slavko Barbarić (likovni umjetnik)